Ірш (варіанти перекладу Гірш, Хірш;  ) може означати:
 Hirsch — французьке прізвище
 Hirsch — ім'я
 Irsch — адміністративна одиниця (громада) в Німеччині.

Прізвище 

Ірш () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Жульєн Ірш — французький кінооператор.
 Робер Ірш (1925—2017) — французький актор.

Адміністративні одиниці 
 Ірш () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц, що входить до складу району Трір-Саарбург.

Примітки 

Багатозначні терміни